Mislea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mislea (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Mislea (Prahova), Dorf im Kreis Prahova